— пятый студийный альбом виртуальной группы Gorillaz, выход которого состоялся 28 апреля 2017 года. В записи альбома приняли участие многие артисты, в том числе Грейс Джонс, Винс Стейплс, DeLaSoul, Дэнни Браун, PushaT и другие. 23 марта 2017 года группа представила сразу  из нового альбома на портале YouTube.

Список композиций

Критика 
Humanz получил преимущественно положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic, присваивающем усреднённые оценки по 100-балльной шкале по отзывам популярных изданий, альбом получил среднюю оценку 77 на основе 30 отзывов.

Многие обозреватели похвалили политический тон альбома, а также его мрачное и в то же время озорное «вечериночное» звучание. В статье для журнала Clash Джош Грей пишет, что «это самый энергичный альбом группы и мощная пластинка, которая рисует ближайшее будущее настолько живо, что оно кажется совершенно реальным». Обозреватель журнала Paste Кеннет Партридж выставил альбому оценку 8,5 и отметил: «Результат: самый динамичный и ни на секунду не отпускающий альбом в истории Gorillaz». Кэм Линдси из Exclaim! утверждает, что «всеобъемлющие политические темы и их секвенирование, придают альбому дико развлекательное ощущение циркового шоу». Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic дал альбому 4 звезды из 5 (позже он снизил оценку до 3,5) и заявил, что считает его более диким и неуправляемым, чем альбом группы Plastic Beach 2010 года, из-за большего внимания к отдельным трекам, чем к общей концепции. Он также отметил, что, несмотря на очень тяжелую атмосферу R&B и политическую подоплеку, он чувствовал, что альбом в целом был «на удивление воодушевляющим, как будто каждый музыкант, входящий в студию, находил утешение в творчестве». Алексис Петридис из The Guardian поставил 4 звезды из 5 и назвал альбом «сборником разрозненных треков». Уилл Гермес из Rolling Stone написал: «Мультяшная поп-группа Дэймона Албарна приглашает гостей из разных слоев поп-музыки, чтобы еще раз доказать, почему они — самый интересный рэп-рок кроссовер за всю историю».

Рецензент Timetorock.ru был менее воодушевлён: «Размытые представления Албарна о социальной пассивности и антиутопии сейчас мало чем отличаются от того, что мы слышали на дебютной пластинке. Это „фигура фикции“, излюбленный приём Гоголя, когда сказано много, но фактически не сказано ничего. <…> Гости приходят и уходят, но венценосный зверинец Албарна в виде электрооборудования остаётся первопричиной. Самый мощный и проникновенный момент „Humanz“ случается, когда люди вообще исчезают, и он остается в одиночестве с печальным напевом „Busted and Blue“ — песней, которая могла оказаться на альбоме Blue».

Примечания 

Альбомы Warner Music Group
Альбомы Gorillaz